Алпско скијање је олимпијски спорт постало на Олимпијским играма 1936. у Гармиш-Партенкирхену у Немачкој. На првим Олимпијским играма 1924. у Шамонију, и још следећа два пута на програму је било само нордијско скијање.

Број и врсте дисциплина алпског скијања се мењао од једне мушке и једне женске дисциплине на првим Играма 1936. када је уведено алпско скијање, да би се на Олимпијским играма 1988. у Калгарију у Канади уврстило у програм 5 мушких и 5 женских дисциплина, што се задржало до данас.

На свим Олимпијским играма где су се одржавала такмичења у алпском скијању, увек је био исти број и врста мушких и женских дисциплина.

Такмичења у алпском скијању на олимпијским играма од 1948. до 1980. била су уједно и Светска првенства у алпском скијању за ту годину.

Олимпијске игре

Дисцилине

Најуспешнији алпски скијаши на Зимским олимпијским играма

Биланс медаља 
До данас убедљиво највећи успех постигли су представници Аустрије са освојеном 101 медаљом од чега 30 златних. Далеко иза њих су представници Швајцарске са укупно 53 и Француске са 43 медаље.

Медаље су освајали скијаши и скијашице 24 земље.

Представници Немачке су се од 1956. до 1964. такмичили под олимпијском заставом као Уједињени тим Немачке (ЕУА), а од 1968. до 1988. као екипе Западне Немачке и Источне Немачке

(Стање после ЗОИ 2010)

Освајачи све три медаље у једној дисциплини из исте земље 
У историји Зимских олимпијских игара у алпском скијању четири пута су представници једне земље освојили све три олимпијске медаље у једној дисциплини.

Медаље по годинама

Број аплских скијаша на Олимпијским играма по државама учесницама